mc2i est une entreprise de services du numérique et informatiques française créée par Alain du Beaudiez et Bernard Krotin en 1989 à Paris sous le nom de mc²i Groupe. Il s’agit d’un cabinet de conseil français spécialiste de la transformation numérique des grandes entreprises privées et publiques.

Histoire 
1989 : Création de la société mc²i par Alain du Beaudiez et Bernard Krotin.

1990 : Création de la société mc²i Conseil (activités autour des systèmes de ressources humaines).

2000 : Création de la société Arkanea consulting (activités autour des systèmes bancaires et financiers).

2008 : Fusion des trois sociétés au sein d'une seule entité juridique mc²i Groupe.

2014 : Création de la filiale « mc²i UK » à Londres.

2015 : Réorganisation du capital de mc²i Groupe autour de ses dirigeants et managers.

2016 : Création de la filiale « mc²i Belgium » à Bruxelles.

2018 : 90% du capital est détenu en interne par 75 managers, directeurs et experts de la société.

2019 : 85 managers et directeurs qui sont associés au contrôle du capital du groupe au travers d’une holding dénommée Marignan Développement en janvier 2019.

Changement de dénomination sociale :  mc²i Groupe devient mc2i.

Histoire de la marque et du logo 
Le logo a été remplacé lors de la  année de l’entreprise. La marque et le logo sont passés de mc²i Groupe à mc2i.

Pôles d'activités 

L’activité de mc2i s’organise autour d’expertises sectorielles :
 Secteur Énergie et Utilities. avec des réalisations pour Total, EDF ou RTE..
 Secteur Transport et Mobilité. avec des réalisations pour la RATP, la SNCF ou Transdev...
 Secteur Banque Finance, avec des réalisations pour la BNP, Orange Bank, la Société Générale...
 Secteur de l'Assurance et de la Protection sociale avec des réalisations pour la CNP ou MADP...
 Secteur Santé et Services Publics avec des réalisations pour des Ministères majeurs et des organismes publics.
 Secteur Distribution et commerce, et des réalisations pour Auchan, Carrefour ou La Poste...
 Secteur Industrie avec des réalisations pour EDF, Suez.
 Secteur Médias et Télécom, avec des réalisations pour TF1 ou France Telecom.
Complétées par des expertises dédiées aux fonctions Corporate :

 Ressources Humaines, avec des missions sur l'année 2018 autour d'évolutions légales majeures : le RGPD ou le prélèvement à la source.
 Gestion financière
 Marketing et expérience clients
 DSI et performance IT

Et par des expertises technologiques et méthodologies
 AMOA
 PMO
 Conduite du changement et adoption

 Agilité

 Stratégie
 Accompagnement au déploiement
 Cybersécurité et conformité
 Data
 Intelligence artificielle
 Innovation et technologies
 UX design
 Design thinking
 Cloud
 Blockchain
 Green IT

Distinctions 
mc2i est régulièrement remarquée dans les classements des cabinets de conseils en France (Décideurs, Challenges, Capital).

En 2021, la société a intégré à la  place le palmarès des  ayant le plus fort taux de croissance de chiffre d'affaires réalisé par Statista et Les Echos.

La société a également été distinguée par le label Great Place to Work en 2016, 2018. En 2018, elle figurait en  position en France, et  position en Europe, parmi les sociétés de plus de .

En 2020, la société a été distinguée par le premier Label Best Workplaces for Women, elle figurait à la  position en France parmi les sociétés de 250 à .

La même année l’entreprise se positionne comme la  entreprise de l’Europe’s best Workplace.

L’entreprise tient des engagements dans les domaines des droits de l’Homme, des normes de travail et de l’environnement, et de lutte contre la corruption en ayant intégré le pacte de l’United Nations Global Compact (UNGC).

Liste des références 

Entreprise ayant son siège en France